Montgomery, angol családnév
 Bernard Montgomery (1887–1976) brit tábornagy, második világháborús szövetséges főparancsnok
Földrajz
 Amerikai Egyesült Államok
 Montgomery, Alabama; a legnagyobb ilyen nevű amerikai város, Alabama állam székhelye
 Montgomery, Georgia
 Montgomery, Illinois; (a New York állambeli Montgomery megye után)
 Montgomery, Massachusetts
 Montgomery, Minnesota
 Montgomery, New York állam
 Montgomery, Nyugat-Virginia
 Montgomery Ohio
 Montgomery, Pennsylvania
 Montgomery, Texas; (alapítója, Andrew Montgomery után)
 Montgomery, Vermont
 Egyesült Királyság
 Montgomery Castle (walesi nyelven: Trefaldwyn), Powys, Montgomeryshire, Wales; az Arany János A walesi bárdok című költeményében szerepelő vár
 Montgomery, város Walesben, Powys megyében
 Kanada
 Montgomery, 1963 óta Calgary egyik kerülete
egyéb
 Montgomery, brüsszeli metróállomás
Lásd még
 Montgomery megye (egyértelműsítő lap)